Karmann ist 

 der Name eines ehemaligen Automobil- und Karosseriebauunternehmens mit Hauptsitz in Osnabrück, siehe Karmann
 der Name einer deutschen Reisemobilmarke mit dem Hauptsitz in Sprendlingen, siehe Karmann-Mobil

Karmann ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Karmann (* 1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Elisabeth Koelle-Karmann (1890–1974), deutsche Malerin
 Friedrich Karmann (1885–1939), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie und Chef des Heeresverwaltungsamtes
 Sam Karmann (* 1953), französischer Schauspieler und Regisseur
 Thomas Rudolf Karmann (1973–2021), deutscher Kirchenhistoriker
 Wilhelm Karmann (1871–1952), deutscher Firmengründer
 Wilhelm Karmann jun. (1914–1998), deutscher Automobilunternehmer

Siehe auch:
 Karman